Датский технический университет (, DTU) — технический университет и исследовательский институт, расположенный в коммуне Люнгбю-Торбек к северу от Копенгагена.

История 
Университет был основан 27 января 1829 года физиком Хансом Кристианом Эрстедом. Изначально в нём были только две специальности: естествознание и механика. До середины XX века здания университета располагались в центре Копенгагена, но из-за нехватки места в 1962—1974 гг. университет был перемещён в Люнгбю.

Факультеты 
 Рыбного хозяйства
 Бизнеса
 Электронной наноскопии
 Химической биоинженерии
 Химии
 Гражданского строительства
 Математики и компьютерных наук
 Наноиндустрии
 Электроники
 Природообустройства
 Пищевых производств
 Фотоники
 Управления производством
 Механики
 Микро и нанотехнологий
 Физики
 Энергетики
 Космоса
 Системной биологии
 Ветеринарии
 Ветровой энергетики
 Математики
 Транспорта

Рейтинги 
В рейтинге «Times Higher Education Supplement» (THES) за 2007 год DTU занимал 130-е место, а в 2008 году — 20-е место в мире среди технических университетов и 3-е место в Европе и 1-е в Скандинавии.

В рейтинге Ляйдена (Leiden Ranking) по количеству публикаций в 2000—2007 гг. DTU занимал 1-е место в Скандинавии и 5-е в Европе. В рейтинге высших учебных заведений QS за 2008 год DTU занимал 48 место в Европе и 133 место в мире.

Эрстедовские лекции 
Датский технический университет с 1998 года дважды в год организует чтение лекций приглашенными профессорами в память о Хансе Кристиане Эрстеде.
 
Список лекторов:

 Ребек, Джулиус (1998)
 Худ, Лерой (1999)
 Гринберг, Эверетт Питер
 Пенроуз, Роджер
 Hugo de Man
  Крото, Харольд
 Paul F. Hoffman
  Джайевер, Айвар
  Жен, Пьер Жиль де
 Деккер, Корнелис (2005)
 Subra Suresh (2006)
 John Meurig Thomas (2007)
 Nathan Lewis (2008)
  Зевейл, Ахмед (2008)
 Howard A. Stone (2009)
 Джон, Саджив (2009)
 Хау, Лене (2010)
 Коэн, Стэнли (2011)
 Juan de Pablo (2011)
  Молина, Марио (2012)
 Гретцель, Михаэль (2012)
 John E. P. Connerney (2013)
 James R. Rice (2013)
  Йонат, Ада (2014)
 H. Jeff Kimble (2014)
 Лэнджер, Роберт (2015)
 William F. Baker (2015)
 Уайтсайдс, Джордж (2016)

Примечания

Ссылки 

 Сайт Технического Университета Дании

Появились в 1929 году в Дании
Университеты Дании
Технические университеты
Люнгбю-Торбек (коммуна)